Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak podsavezne lige od sljedeće sezone nastupa u Slavonskoj nogometnoj zoni, dok posljednje dvije ekipe ispadaju u niži rang.

Unutrašnje poveznice  
 Slavonska zona 1960./61. 
 Podsavezna liga Slavonska Požega 1960./61.

Vanjske poveznice

Izvori 

 Vinkovački list #476

1960-61
1960-61
Vinkovci